Это список всех 294 игр PlayStation mini (PS mini) для PlayStation Portable — небольших игр, доступных для загрузки в PlayStation Store. Многие из них также совместимы с PlayStation 3 (PS3), PlayStation Vita (PS Vita) и PlayStation TV (PS TV).

PlayStation minis

См. также 

 Список игр и приложений DSiWare

Заметки

Ссылки 

Игры для PlayStation Network
Списки компьютерных игр по платформам